Sintești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sintești (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Sintești (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Sintești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș